

Відомі носії 
 Капітонов Віктор Арсенійович (1933—2005) — радянський велогонщик.
 Капітонов Євген Павлович ( 1936) — український і російський актор.
 Капітонов Іван Васильович (1915—2002) — радянський партійний і державний діяч,